Nattern steht für:
 Nattern, artenreichste Familie der Schlangen
 Nattern, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Naterki in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Natter